Whittindale ist der Familienname folgender Personen:

 Claud Whittindale (1881–1907), britischer Rugbyspieler 
 Raymond Whittindale (1883–1915), britischer Rugbyspieler